Ел Азукар има више значења:

 Ел Азукар (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Азукар (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Азукар (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику